Tondi kan syfta på följande:

 Tondi, Tallinn, stadsdel i Tallinn
 Tondi, Indien, ort i Indien